Manzaneda puede referirse a:

Plantación de manzanos

Topónimos

León
Manzaneda de Torío, localidad del municipio de Garrafe de Torío.
Manzaneda de Omaña, localidad del municipio de Riello (León).
Manzaneda (León), localidad del municipio de Truchas (León).

Orense
Manzaneda (Orense), municipio.
Cabeza de Manzaneda, localidad del municipio de Puebla de Trives.
Manzaneda (estación de esquí), estación de esquí.
Cabeza de Manzaneda, pico más alto de la sierra de Queixa, perteneciente al Macizo Central Orensano.

Asturias
Manzaneda (Carreño), parroquia del concejo de Carreño.
Manzaneda (Oviedo), parroquia del concejo de Oviedo.
Manzaneda (Gozón), parroquia del concejo de Gozón.

Vizcaya
Manzaneda de Biañez, localidad del municipio de Carranza.